André Teixeira – calciatore portoghese
 André Teixeira – nuotatore brasiliano